Кури́ло — українське прізвище. Відомі носії:

 Курило Василь Григорович — заслужений вчитель України.
 Курило Віталій Семенович (1957) — ректор Луганського університету ім. Т. Шевченка, народний депутат України.
 Курило Володимир Михайлович (1921) — український медик, громадський діяч.
 Курило Євген-Ярослав Львович (1912—1984) — український актор театру та кіно.
 Іван Курило (?—1669) — кошовий отаман Запорізького війська у 1665 році.
 Курило Кирило Павлович (1924—1990) — український художник.
 Курило-Кримчак Іларіон Павлович (1903—1947) — радянський еколог і історик, дійсний член Географічного товариства СРСР (з 1934), директор Мелітопольського краєзнавчого музею, діяч Організації українських націоналістів, бургомістр Мелітополя під час німецької окупації (1943).
 Курило Кость Миколайович (1888—?) — начальник штабу 1-го Сірого полку 1-ї Сірої дивізії, старшина Армії УНР.
 Курило Марія Михайлівна (1979) — українська науковиця, геологиня, доцентка кафедри геології родовищ корисних копалин навчально-наукового Інституту геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидатка геологічних наук
 Курило Оксана Юріївна (1978) — українська волейболістка, ліберо.
 Курило Олена Борисівна (1890—1946) — український мовознавець, педагог.
 Курило Петро (1920) — український письменник.
 Курило Святослав Михайлович (1976) — український гідролог, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
 Курило Семен Георгійович — письменник.
 Курило Сергій Володимирович (1979—2022) — український військовик, старший сержант Збройних сил України. Загинув під час російсько-української війни (2022).

Див. також 
 Курилович
 Курилов
 Курилло
Українські прізвища